Canadian Football League – la massima divisione di football del Canada.
 Calcutta Football League
 Continental Football League
 Compact fluorescent lamp – ovvero lampadina a fluorescenza compatta
 condizione di Courant-Friedrichs-Lewy, una condizione necessaria per la convergenza degli schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziale alle derivate parziali
 Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, vettore ferroviario del Granducato di Lussemburgo
 Contratto di formazione e lavoro, tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato